Уральское (до 1948 года Лахна-Валкама, Нотко, ) — посёлок в Плодовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Лахна-Валкама переводится с финского, как Лещовый причал, а топоним Нотко — Лощина. 

Зимой 1948 года деревне Нотко было присвоено переводное наименование Лощинка. Однако позднее, после совещания в Леноблисполкоме, название было изменено и по решению исполкома Кексгольмского райсовета деревня получила новое имя — Уральская. Деревне Лахна-Валкама постановлением собрания колхозников колхоза Лахна-Валкама было одновременно выбрано наименование Малиновка, но спустя несколько месяцев ей также дали название Уральская.

История 
В писцовой книге Водской пятины 1539 года упоминается «деревня Лагновалка у Свята озера».

До 1939 года деревни Лахна-Валкама и Нотко входили в состав волости Пюхяярви Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Пюхяярвского сельсовета Кексгольмского района

С 1 октября 1948 года в составе Отрадненского сельсовета Приозерского района. В ходе укрупнения хозяйства к деревне Лахна-Валкама были присоединены соседние селения Хейноя, Кантила и Пусанмяки, а к деревне Нотко — селения Ниппа, Ноткола, Саунахарью, Тервола, Ляулеля, Каллиола, Харала.

С 1 января 1949 года деревня учитывается, как посёлок Уральское.

В 1950 году население посёлка составляло 123 человека.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году население посёлка составляло 68 человек. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Уральское входил в состав Отрадненского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Уральское Отрадненской волости проживали 18 человек, в 2002 году — 25 человек (русские — 92 %).

В 2007 году в посёлке Уральское Плодовского СП проживали 18 человек, в 2010 году — 17 человек.

География 
Посёлок расположен в центральной части района на автодороге  (Торфяное — Заостровье).

Расстояние до административного центра поселения — 6 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Отрадное — 8 км. 

Посёлок находится на северном берегу озера Отрадное.

Демография

Улицы 
Лесная, Солнечная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района